Djoko peut désigner :

 Le Djoko, une région du bassin du Congo.
 Dans cette région a été découverte une culture paléolithique datée du , appelée Djokocien.
 Le peuple Djokos.
 Djoko, un prénom Indonésien, par exemple du poète Sapardi Djoko Damono et du militaire Djoko Suyanto.
 Djoko est le surnom du joueur de tennis serbe Novak Djokovic.